Bohemia může být:

 latinský a anglický, název pro Čechy
 ve slovním spojení latinský a anglický název pro historická území jako:
 České knížectví / Herzogtum Böhmen / Duchy of Bohemia / Ducatus Bohemiæ (v letech 872–1198)
 České království / Königreich Böhmen / Kingdom of Bohemia / Regnum Bohemiæ (1085–1092, 1158–1172, 1198–1918)
 Země Koruny české / Länder der Böhmischen Krone / Lands of the Bohemian Crown / Corona regni Bohemiæ {1348–1749 / 1918)
cs  / de  / en  / la

název pro místa, hory
po světě jak je často, či zpravidla, pojmenovali vystěhovalci

 Bohemia (Újezd u Svatého Kříže) – základní sídelní jednotka obce Újezd u Svatého Kříže

UK – Anglie 
 Bohemia, Hastings, předměstí a volební okrsek v Hastings, Východní Sussex, jižní Anglie
 Bohemia, Wiltshire ve Wiltshire, jihozápadní Anglie

USA – místa
 Florida
 Bohemia (Escambia County FL) v Escambia County, FL

 Louisiana
 Bohemia (Plaquemines Parish LA), historické město v Plaquemines Parish, LA

 Maryland
 Bohemia Acres v Cecil County, MD
 Bohemia Beach v Anne Arundel County, MD

 Nebraska
 Bohemia (Colfax County NE) v Colfax County, NE
 Bohemia Township (Knox County NE) v Knox County, NE
 Bohemia Township (Saunders County NE) v Saunders County, NE

 New York (stát)
 Bohemia (New York) v Suffolk County, NY

 Michigan
 Bohemia Township (Ontonagon County MI) v Ontonagon County, MI

 Oregon
 Bohemia (Lane County OR) v Lane County, OR

 Pensylvánie
 Bohemia (Pike County PA) v Pike County, PA

 Texas
 Bohemia (Tom Green County TX) v Tom Green County, TX

USA – hory
 Bohemia Mountain, hora v Oregonu
 Mount Bohemia, hora v Michiganu

USA – řeky
 Bohemia River, přítok Elk River v Marylandu a Delaware

další významy
 Bohemia (deník) – německojazyčný deník vycházející v Praze
 Bohemia (hudební skupina) – česká jazz rocková hudební skupina
Bohemia Voice (české vokální kvarteto)
 Bohemia (vlak) - vlak EN mezi Prahou a Košicemi
 Bohemia Hammer Skins – česká militantní skinheadská neonacistická organizace
 Bohemia Interactive – původní jméno české vydavatelské firma
 Bohemia Interactive Studio – česká vývojářská firma
 Bohemia Interactive Australia – australská pobočka společnosti Bohemia Interactive
 Bohemia Sekt – česká značka sektu
 Concerto Bohemia – česká hudební soutěž
 ČESMAD BOHEMIA – zájmové sdružení dopravců
 Chio Bohemia Chips – český potravinářský podnik
 Parník Bohemia – kolesový parník
 Rallye Bohemia – česká automobilová soutěž
 Sklárny Bohemia – česká sklářská firma z Poděbrad
 Sons of Bohemia – česká rocková neonacistická hudební skupina

v kultuře
filmová, hudební, knižní díla
 Bohemia docta aneb Labyrint světa a lusthauz srdce – český filmový dokument
 Bohemia in London (1907), Bohéma v Londýně – sedmá a první úspěšná kniha Arthura Ransomea (1884–1967), anglického spisovatele a žurnalisty
 Bohemian Rhapsody - jedna z nejznámějších skladeb skupiny Queen složená Freddiem Mercurym
 Bohemian Rhapsody (film) - životopisný film z roku 2018 o britské hudební skupině Queen
 Bohemia (časopis) – německojazyčné pražské noviny vycházející v letech 1828–1938, volná příloha časopisu Prager Zeitung v letech 1828–1835, Praha: Gottlieb Haase Söhne, pod názvy: Unterhaltungsblätter (1828), Bohemia, oder Unterhaltungsblätter für gebilde Stände (1830), Bohemia, ein Unterhaltungsblatt (1832), Deutsche Zeitung Bohemia (1918)

Související články 
 Bohém

Externí odkazy